Камфорт има више значења:
 Камфорт (Западна Вирџинија)
 Камфорт (Тексас)